Le mot carpe est employé dans plusieurs domaines :

 En zoologie
 Carpe, nom vernaculaire donné à plusieurs poissons, ce terme désigne le plus souvent, notamment en Europe et au Canada, la Carpe commune, c'est-à-dire l'espèce Cyprinus carpio.
 En anatomie, le carpe est une partie de la main d'un tétrapode.
 En histoire, les Carpes (ou Carpiens) sont une ancienne tribu dace.

Autres 
 Carpe diem est une expression latine.
 le projet CARPE est un projet qui vise à détecter les zones où la forêt est menacée par images satellite.

Culture
 Carpe Jugulum est le vingt-troisième livre de la série des Annales du Disque-monde de Terry Pratchett.
Gilles de Carpe une série de Bande dessinée.
 La Carpe est un film tchèque réalisé par Jiri Hanibal en 1964

Toponyme